Феодосі́йський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Феодосія.

 Феодосійський провулок — провулок у місті Донецьк.
 Феодосійський провулок — провулок у місті Київ.
 Феодосійський провулок — провулок у місті Херсон.

Провулки